DUT steht für:
 Dalian University of Technology
 Delft University of Technology
 Deutsche Umsiedlungs-Treuhand
 Device Under Test (engl.), dt. „Prüfling“ oder „Messobjekt“
 Diplôme universitaire de technologie (franz.), Berufsqualifizierender Hochschulabschluss in Frankreich
 Flughafens Unalaska in Alaska, USA nach dem IATA-Code
 Durban University of Technology

dut steht für:
 Niederländische Sprache (ISO-639-2/B-Code)

DUT